Diego de Avendaño (1594-1698), religieux espagnol ;
 Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), avocat, journaliste et homme politique colombien ;
 Guillermo Flores Avendaño (1894-1982), personnalité politique guatémaltèque ;
 Juan Pablo Avendaño (1982-), footballeur argentin ;
 Serafin de Avendano (1838-1916), peintre espagnol ;
 Víctor Avendaño (1907-1984), boxeur argentin.
Patronyme hispanique